ludzie:
 Bogusław Biberstein Błoński (?–1765) – cześnik kamieniecki
 Franciszek Błoński (1867–1910) – botanik 
 Jan Błoński (1931–2009) – historyk literatury 
 Jan Kidawa-Błoński (ur. 1953) – reżyser
 Michał Błoński (ur. 1987) – siatkarz
 Tadeusz Błoński (ur. 1947) – przewodniczący Klubu Polskiego – Stowarzyszenia Polaków i Ich Przyjaciół na Słowacji.
 Wojciech Błoński (ur. 1972) – koszykarz
 Zbigniew Błoński (1909–1940) – pilot zamordowany w Charkowie

inne:

 Powiat błoński
 Dekanat błoński